33-й выпуск  Париж — Ницца — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла с 9 по 16 марта 1975 года в рамках Супер Престиж Перно. Победу одержал нидерландский велогонщик Йоп Зутемелк.

Участники

Маршрут

Ход гонки

Пролог 
За несколько часов до старта возник спор по проведению пролога. В результате чего по решению властей его начальную протяжённость с 8 километров укоротили до 1,7 километра.

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5 
Этап проходил через гору Мон-Ванту, где Меркс совершил падение. Несмотря на это он смог одержать победу на этапе.

Этап 6-1

Этап 6-2

Этап 7-1 
Этап был прерван из-за забастовки виноделов, перегородивших проезд.

Этап 7-2

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Guide historique de Paris-Nice
 
 
 
 
 

1975 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1975 году
Март 1975 года